Уикер-Парк, Уикер-парк () — может означать:

Топоним 
 Уикер-Парк[d] — кинотеатр в Чикаго, Иллинойс, США.

Населённые пункты 
  — окрестность района Вест-Таун в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  —  в Чикаго, штат Иллинойс, США.

Парки 
 Уикер-парк — общественный городской парк в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — парк в городе , округ Лейк, штат Индиана, США.
 Уикер-Мемориал-парк ()

См. также 

 
 «Одержимость» () — фильм 2004 года режиссёра Пола Макгигана.
  — саундтрек к фильму 2004 года.
 Филиал Бактаун—Уикер-Парк[d] — филиал Чикагской публичной библиотеки в Чикаго, штат Иллинойс, США.

Примечания